

Patronyme 

 Ady Jean Gardy (né en 1967), journaliste haïtien ;
 Joan Gardy Artigas (né en 1937), céramiste espagnol ;
 Philippe Gardy (né en 1948), écrivain et universitaire français ;
 Paul Gardy (1901-1975), général de brigade de l'armée française et commandant de la Légion étrangère.

Toponyme 

 Mont Gardy en Suisse

Autre 
C'est aussi un prénom porté notamment par
 Gardy Ruder (née en 1954), journaliste et enseignante allemande
 Gardy Fury (né en 1978), auteur-compositeur-interprète québécois